

Musica 
 Moses – singolo di French Montana del 2015

Onomastica
Moses – variante del nome proprio di persona italiano Mosè

Personaggi
Moses – personaggio della serie manga e anime I Cavalieri dello Zodiaco

Persone
Ed Moses – nuotatore statunitense
Edwin Moses – atleta statunitense
Grandma Moses – pittrice statunitense
Lincoln E. Moses – storico statunitense
Mark Moses – attore statunitense
Tallis Obed Moses – ex pastore protestante e politico vanuatuano
Victor Moses – calciatore nigeriano naturalizzato inglese
William R. Moses – attore statunitense

Pagine correlate 
 Mosè (disambigua)
 Mose